«Чи́сто англи́йское уби́йство» () — культовый детективный английский телесериал, выходивший на телеканале ITV с 16 октября 1984 года по 31 августа 2010 года. Шоу рассказывает о жизни и работе сотрудников полиции. На момент окончания он был самым продолжительным телесериалом о работе полиции и одним из самых затяжных из всех сериалов Великобритании.

Сериал получил множество наград, включая «BAFTA» и премию Гильдии сценаристов Великобритании, а также народное признание.

История создания 
Концепция «Чисто английского убийства» была изначально задумана в 1983 году Джоффом Маккуином, который тогда был ещё относительно молодым телесценаристом. Маккуин изначально назвал проект «Старое английское убийство» (). Идею подхватил Майкл Чапмэн с телеканала ITV, и премьера пилотной серии под названием «Вудентоп» () вышла в эфир 16 августа 1983 года. В шоу снялись Марк Уинджетт, Джим Карвер и Труди Гудвин, которые сыграли полицейских из вымышленного полицейского участка Сан-Хилл.

Хотя изначально шоу задумывалось лишь как ТВ-фильм, «Вудентоп» так впечатлил телеканал, что был заказан полный первый сезон телесериала, который был переименован в «Чисто английского убийство». Серии выходили в эфир раз в неделю с 16 октября 1984 года, а в первых трёх сезонах в каждом эпизоде рассказывалась отдельная, не связанная с другими эпизодами, история.

В 1988 году длина эпизода уменьшилась с 42-х до 22-х минут, а в неделю стало выходить по две серии, вместо одной. В 1993 году это число увеличилось до трёх. В 1998 году «Чисто английского убийство» стало транслироваться часовыми эпизодами, которые позже стали выходить дважды в неделю, при этом концепция шоу стала более сериальной. Когда Пол Маркес занял пост исполнительного продюсера в 2002 году для увеличения рейтингов, сериал был переработан и стал больше похож на мыльную оперу. Многие персонажи-ветераны шоу были вырезаны из сценария с помощью пожара в полицейском участке Сан-Хилл 2002 года. Маркес заявил, что чистка была необходима, чтобы ввести „правдоподобных, ярких новых героев“. В рамках нового сериального формата, многие подробности личной жизни героев были подробно освещены в шоу, однако, как выразился Маркес, зрители по-прежнему „не уходили домой с ними“. Эти изменения в концепции сериала также позволили «Чисто английскому убийству» стать шоу, более правдоподобно отражающим современные полицейские реалии, например, были введены офицеры из числа этнических меньшинств и появились гомосексуальные полицейские. 

В 2005 году Джонатан Янг занял пост исполнительного продюсера. Сериальный формат ушёл в прошлое, а «Чисто английское убийство» снова стало состоять из серий с сюжетами, не связанными друг с другом. Шоу стало фокусироваться больше на расследованиях, а не на личной жизни героев. С 2007 года серии стали снова носить названия, которые были убраны в 2002 году. В 2009 году «Чисто английского убийство» переехало обратно на 21:00, а главная тема сериала "Overkill" была заменена в рамках перестроения шоу.

Закрытие сериала 
26 марта 2010 года ITV объявил о закрытии сериала после 26 лет эфира. Канал ITV заявил, что причиной этого решения стало то, что «вкусы зрителей изменились». Заключительный эпизод «Чисто английского убийства» был отснят в июне 2010 года, а показан 31 августа того же года после документального фильма «Прощание с „Чисто английским убийством“» (). Финальный эпизод под названием «Уважение» () посмотрело 4,4 млн зрителей. Фанаты шоу запустили кампанию по спасению сериала в социальной сети Facebook и на радио в попытке заставить ITV отменить своё решение.

В ролях 
 Билли Мюррей — детектив-сержант Дон Бич (1995—2004)
 Тони ОʼКаллахан — сержант Мэтт Бойден (1991—2003)
 Кристофер Эллисон — детектив Фрэнк Бёрнсайд (1984—2000)
Марк Уинджетт — детектив-сержант Джим Карвер (1983—2007)
 Эрик Ричард— сержант Боб Краер (1984—2001)
 Кевин Ллойд — детектив-констебль Тош Лайнс (1988—1998)
 Джефф Стюарт — полицейский-констебль Рег Холлис (1984—2008)
 Грэм Коул — полицейский-констебль Тони Стамп (1987—2009)
 Труди Гудвин — сержант Джун Акланд (1983—2007)
 Алекс Уолкиншоу — инспектор Дейл «Смити» Смит (1999—2010)
 Саймон Раус — суперинтендант Джек Мидоус (1989—2010)
 Крис Симмонс — детектив-констебль Микки Вебб (2000—2010)

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы Великобритании 1980-х годов
Телесериалы Великобритании 1990-х годов
Телесериалы Великобритании 2000-х годов
Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 1984 году
Криминальные телесериалы Великобритании
Телесериалы о полицейских Великобритании
Телесериалы ITV Studios
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лондоне
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2010 году